Charles Cameron puede referirse a:

 Charles Cameron (1743–1812), arquitecto escocés que trabajó en Rusia;
 Charles Cameron, escribió Who Is Guru Maharaj Ji?
 Charles Cameron (1886–1957), futbolista australiano que jugó en el  South Melbourne y Geelong
 Charles Cameron (1874–1936), futbolista australiano que jugó en el  Fitzroy;
 Charles Cameron (1907–1960), futbolista australiano que jugó en el  North Melbourne y Fitzroy;
 Charles Cameron, futbolista australiano que jugó en el  Brisbane Lions;
 Charles Cameron (1766–1820),  oficial británico y gobernador de las Bahamas, 1804–1820;
 Charles Cameron (1819–?), jugador de cricket irlandés ; 
 Charles Cameron (1927–2001),  mago escocés;
 Charles Cameron (1830–1921),  químico, médico y escritor irlandés;
 Charles Cameron (1779–1827), alcanzó el rango de teniente coronel, comandante en Port Dalrymple, Tasmania
 Sir Charles Cameron, 1st Baronet (1841–1924), Miembro del Parlamento para Glasgow  1874–1885, Glasgow College 1885–1895, Glasgow Bridgeton 1897–1900
 Charles Duncan Cameron (fallecido en 1870), soldado británico sirviendo como cónsul británico en Etiopía;
 Charles Hay Cameron (1795–1880), jurista;
 Charles R. Cameron (1875–1946), miembro del Servicio Exterior de los Estados Unidos.
 Donald Charles Cameron (1879–1960), político australiano
 Charles Cameron Lees (Londres, Inglaterra, 1831-1898); Gobernador Colonial Británico.